Mameluc  (în  – sclav, rob) – se poate referi la:

 Mameluc – în epoca medievală lumea islamică, războinic recrutat din rândul tinerilor sclavi;
 Dinastia Mamelucă sau dinastia Bahri – dinastia sclavilor mameluci din Egipt (1279 – 1382);

 Literatură
 Mamelucul – roman al scriitorului Kondrate Tatarișvili (cunoscut și ca Uiarago); 

 Film
 1958 Mamelucul – film dramatic-istoric sovietic în regia lui David Rondeli;